

Персоналії 
 Огюст Андре Тома Каур (1813—1891) — французький хімік-органік.
 Каур (індійське прізвище) — розповсюджене серед сикхів, виключно жіноча форма (чоловіки носять прізвище Сінгх):
 Арпана Каур ( 1954) — індійська художниця й графік.
 Снатам Каур ( 1972) — американська співачка і автор пісень.
 Чанд Каур (1802—1842) — правителька держави Сикхів.

Топоніми 
 Каур — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. 
 Джабаль-Каур — гірська вершина в південно-східній частині Аравійського півострова.

Див. також 
 КАУР (супутникова платформа)